Светска лига у ватерполу за жене 2013. је десето издање светске лиге у организацији ФИНЕ. Завршни турнир је одржан у Пекингу у Кини од 3. јунаа. до 9. јуна 2013.

Титулу је први пут у историји освојила женска ватерполо репрезентација Кине победом над Русијом у финалу.

Квалификације

Америка

Азија/Океанија

Европа

Група А

Група Б

Завршни турнир

Група А

Група Б

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Завршне утакмице

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИНА 

Светска лига у ватерполу за жене
Ватерполо у Кини
Спорт у Пекингу
Ватерполо у 2013.